Niemcy:
 Sassendorf – dzielnica gminy Zapfendorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Bad Sassendorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Soest